Јован Марјановић се може односити на:

 Јован Марјановић (1920—) друштвено-политички радник СР Босне и Херцеговине.
 Јован Марјановић (1922—1981) историчар, друштвено-политички радник СР Србије и професор Филозофског факултета у Београду. 
 Јован Марјановић (1933—2006) политиколог, професор и декан Факултета политичких наука.